Tangenziale Est di Campobasso
Tangenziale Ovest di Campobasso